The Third Generation – film del 1915 diretto da Harold M. Shaw
The Third Generation – film del 1920 diretto da Henry Kolker